Miejscowości w USA:
 Larchwood – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
Gminy w USA:
 Larchwood (ang. Larchwood Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon